Live Oak kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Live Oak (Santa Cruz County, Californië)
Live Oak (Sutter County, Californië)
Live Oak (Florida)
Live Oak (Texas)